Winterbach – comune del circondario del Rems-Murr (Baden-Württemberg)
 Winterbach – comune del circondario di Günzburg (Baviera)
 Winterbach – comune del circondario di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)
 Winterbach (Pfalz) – comune del circondario del Palatinato Sudoccidentale (Renania-Palatinato)